Макгинн () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Макгинн, Джон (род. 1994) — шотландский футболист.
 Макгинн, Мэтти (род. 1983) — английский и шотландский футболист.
 Макгинн, Найалл (род. 1987) — североирландский футболист.
 Макгинн, Ричард (Дик) Бернард (1939-2018) - американский лингвист-востоковед
 Макгинн, Стивен (род. 1988) — шотландский футболист.